Denumirea de Strupeț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Strupeț, un sat în comuna Sliven, regiunea Sliven;
 Strupeț, un sat în comuna Roman, regiunea Vrața.